est une expression anglaise signifiant « le monde futur », « le monde de l'avenir », « le monde de demain ».

L'expression peut désigner :
 Future World, une zone du parc d'attraction Epcot de Walt Disney World Resort (Floride), ouvert en 1982 ;
 Future World, un morceau du groupe Helloween, extrait de l'album Keeper of the Seven Keys Part 1 (1987) ;
 Future World, un album du groupe Pretty Maids (1987) ;
 Future World, un single du groupe Every Little Thing, extrait de l'album Everlasting (1996) ;
 Future World, un album du groupe Artension (2004) ;
 Future World, un film de science-fiction américain de James Franco et Bruce Thierry Chung (2018).